Алпийските отряди на помощните римски войски
() са кохорти на Римската империя в алпийските римски провинции Три Алпи, Реция и Норик.

Алпийски отряди 
 Cohors I Alpinorum peditata, Август/Тиберий, 80-210, Горна Панония 80-167; Горна Дакия 179, Панония 210
 Cohors I Alpinorum equitata, Август/Тиб., 60-215, Илирик 60; Долна Панония 80-143; Горна Дакия 144; Долна Панония 148-215
 Cohors II Alpina, Август/Тиб., Горна Германия 68
 Cohors II Alpinorum equitata, Август/Тиб., 60-223-235, Илирикум 60; Горна Панония 84-223, Мурса
 Cohors III Alpinorum equitata, Август/Тиб., 75-216-221, Далмация 75-216; [Not. Dig. Арабия 395], Хумак; Бурнум; Салона
 Cohors I Ligurum et Hispanorum, Август, 1-134, Приморски Алпи, Горна Германия 116-134, Кимиц; Ниденберг 111
 Cohors II gemina Ligurum et Corsorum, Август, 88-153, Сардиния 88-96; Сирия 153

Реция 
 Cohors Raetorum, Август, Горна Германия 68
 Cohors Raetorum et Vindelicorum, Август, Горна Германия 68
 Cohors I Raetorum, Август/Тиб., 166, Реция 107-166 [Not. Dig.: I Herculia Raetorum, Реция 420], Ширенхоф
 Cohors I Raetorum equitata, Веспасиан (69-79), 75, Гордиан III (238-244), Мизия 75; Кападокия 135-138; Азия 148-240
 Cohors I Raetorum eq. c.R., Веспасиан (69-79), 98, 138-161 (Антонин Пий), Долна Германия 98-138, Ремаген
 Cohors II Raetorum, Август/Тиб., 107-166, Реция 107-166, Щраубинг
 Cohors II Raetorum c.R., Август/Тиб., 82-222-235; (Александър Север), Горна Германия 82-222, 100: Майнц, Вормс; 100: Фридбург, Бутцбах, Залцбург (210-35)
 Cohors IV Raetorum equitata, Август/Тиб, 94-180, Горна Мизия 94-100; Кападокия 130-138; Мавритания 180; [Not. Dig. Армения 395], Тимгад 180
 Cohors V Raetorum, Август/Тиб., 122-122, Мизия? 122; Британия 122
 Cohors VI Raetorum, Август/Тиб., 98-166-169, Долна Германия 98-127; Британия 166(Not. Dig.: VI Valeria Raetorum)
 Cohors VII Raetorum equitata, Август/Тиб., 38-212-222, Реция 38; Горна Германия 74-212, Виндониса 38; Кобленц; Кьонигсфелден; Нидерберг (212-222)
 Cohors VIII Raetorum equitata c.R., Август/Тиб. (37), 80-179, Панония 80-102; Горна Мизия 103-107; Горна Дакия 109-179, Инлацени?
 Cohors I Vindelicorum equitata milliaria c.R., Юлиево-Клавдиева династия, 100-208-212, Долна Германия 100; Горна Мизия 100-109; Горна Дакия 110-208, Колония Агрипина, Варадия, Тибискум (211)
 Cohors IV Vindelicorum, Юлиево-Клавдиева династия, 74, Горна Германия 74-116; Мавр. Тингитана 124; Горна Германия 134, Хедернхайм; Гроскроценбург

Норик 
 Ala Noricorum, Клавдий/Нерон (54-68), 78-160-167, Горна Германия 70; Долна Германия 70-160, Майнц (70), Колония Агрипина; Бургунациум (Калкар); Бурунгум (Воринген) (160-167)
 Cohors I Noricorum equitata, Клавдий/Нерон (54-68), 40, Панония 40-105; Долна Панония 85-244, Оцсенй; Дунасзекцко (215-240)
 Cohors I Montanorum, Август (14), 80-178-203, Панония 80-102; Долна Панония 102-178
 Cohors I Montanorum c.R., Август (14), 85-197-211?, Панония 85-98; Горна Мизия 98-103; Дакия 109-133; Сирия Палестина 133-159; Горна Мизия 159, Цезава (98); Равна (98-103); Прищина (197-211)
 Cohors II Montanorum milliaria

Литература 
 Апиан Celtica
 Дион Касий Roman History
 Ливий Ab Urbe Condita
 Плиний Стари Naturalis Historia
 Птолемей Geographia
 Res Gestae Divi Augusti
 Страбон Geographica
 Тацит Annales
 Тацит Germania
 Holder, Paul (1980): Studies in the Auxilia of the Roman Army
 Holder, Paul (2003): Auxiliary Deployment in the Reign of Hadrian
 Spaul, John (2000): COHORS 2

Източници 

Ауксилиарии